Молодый — украинская фамилия, известные носители:

 Молодый, Конон Трофимович (1922—1970) — советский разведчик-нелегал, полковник.
 Молодый, Трофим Кононович (1889—1929) — физик, организатор науки, отец К. Т. Молодого.